Épigée est un nom propre qui peut faire référence à :

Anthroponyme 
 Épigée, guerrier grec myrmidon dans la mythologie grecque.

Botanique 
 Épigée (plante), genre de plante
 Épigée asiatique, espèce d'Epigaea du Japon ;
 Épigée gaulthérioïde, espèce de plantes à fleurs de la famille des Ericaceae ;
 Épigée rampante, espèce de fleur de la famille des Ericaceae ;
 Germination épigée, mode de germination des spermatophytes.

Astronomie 
 (5259) Épigée, astéroïde troyen jovien.